Ligação química
Ligação telefônica - uma chamada telefônica
Ligação (álbum) - de Guilherme Arantes
Ligação (canção) - de NX Zero
Ou ainda:
Hiperligação - um hyperlink
Ligação espiritual - entre duas almas ou dois espíritos

Desambiguação